Nitrogen total Kjeldahl, mètode de mesura de la concentració de nitrogen en una mostra
 Newton Toolkit, conjunt d'aplicacions per a l'entorn Apple Newton